Bert Bultinck, Belgisch journalist en redacteur
 John Bultinck, Belgisch advocaat, kok en presentator
 Koen Bultinck, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam